«Human Touch» — песня Брюса Спрингстина, записанная для одноимённого альбома, вышедшего в 1992 году. В 1993 году песня была выпущена в качестве сингла и стала первым синглом с данного альбома. Песня возглавила чарты Норвегии, а также попала в десятку в хит-парадах многих стран: Нидерланды, Швеция, Ирландия, Швейцария. В США песня поднялась на 16-ю позицию в Billboard Hot 100 singles chart  и возглавляла Mainstream Rock Tracks 3 недели. В песне на бас-гитаре играет Рэнди Джэксон. На песню был снят клип, режиссёром которого стал Меиерт Авис.

Список композиций 
 CD maxi
 «Human Touch» — 6:28
 «Souls of the Departed» — 4:16
 «Long Goodbye» — 3:26

 7" single
 «Human Touch» — 6:28
 «Souls of the Departed» — 4:16

Музыканты 
 Брюс Спрингстин — вокал, гитара
 Рэнди Джексон — бас-гитара
 Джефф Поркаро — ударные
 Рой Биттан — клавишные
 Патти Шалфа — harmony vocals

Charts

Примечания

Ссылки 
 Human Touch (клип)
 Human Touch (концертное исполнение)

Синглы 1992 года
Песни 1992 года
Песни Брюса Спрингстина
Песни Бонни Тайлер
Песни, написанные Брюсом Спрингстином